Bernard Meynadier (1938-), rameur d'aviron français
 Louis Henri René Meynadier (1778-1847), général français de l’Empire.
 Marie Meynadier (1961-), physicienne, ingénieure et dirigeante d'entreprise française.
 Pierre Meynadier, (1960-), écrivain, producteur et réalisateur français.
 Roger Meynadier (1914-1944), résistant français, fils de Théodore Meynadier.
 Théodore Meynadier (mort au cours de la bataille des Éparges en 1915), père de Roger Meynadier.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme